Мельничные Ручьи (до 1948 года Каламая, Монтруа, )) — посёлок в Плодовском сельском поселении Приозерского района Ленинградской области.

Название 
Топоним Kalamaja в переводе означает «Рыбачий приют».

По постановлению общего собрания колхозников колхоза «им. Сталина» зимой 1948 года деревня Монтруа, а также объединенное с ней селение Каламая, получили наименование Мельничные Ручьи. Переименование было закреплено указом Президиума ВС РСФСР от 13 января 1949 года.

История 

До 1940 года деревни Каламая и Монтруа входили в состав волости Пюхяярви Выборгской губернии Финляндской республики. 

С 1 января 1940 года в составе Карело-Финской ССР.

С 1 августа 1941 года по 31 июля 1944 года, финская оккупация.

С 1 ноября 1944 года в составе Пюхяярвского сельсовета Кексгольмского района

С 1 октября 1948 года в составе Отрадненского сельсовета Приозерского района. 

С 1 января 1949 года деревни учитываются, как посёлок Мельничные Ручьи.

С 1 февраля 1963 года — в составе Выборгского района.

С 1 января 1965 года — вновь в составе Приозерского района. В 1965 году посёлок насчитывал 100 жителей. 

По данным 1966, 1973 и 1990 годов посёлок Мельничные Ручьи входил в состав Отрадненского сельсовета.

В 1997 году в посёлке Мельничные Ручьи Отрадненской волости проживали 13 человек, в 2002 году — 19 человек (русские — 89 %).

В 2007 году в посёлке Мельничные Ручьи Плодовского СП проживали 11 человек, в 2010 году — 32 человека.

География 
Посёлок расположен в центральной части района на автодороге  «Сортавала» (Санкт-Петербург — Сортавала — автомобильная дорога Р-21 «Кола») в месте примыкания к ней автодороги  (Мельничные Ручьи — Приладожское).

Расстояние до административного центра поселения — 5 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Отрадное — 4 км. 

Через посёлок протекает река Пионерка.

Демография

Улицы 
Ленинградская, Сосновый переулок, Центральная.

Примечания 

Населённые пункты Приозерского района